Verrett ist der Familienname folgender Personen:

 Harrison Verrett (1907–1965), US-amerikanischer Jazzmusiker 
 Jason Verrett (* 1991), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Shirley Verrett (1931–2010), US-amerikanische Opernsängerin (Mezzosopran, Sopran)